Bermann Fischer Verlag – Casa editrice di testi in lingua tedesca, con sede variabile (Vienna, Stoccolma, Amsterdam), fondata nel 1936 a Vienna da Gottfried Bermann Fischer, specializzata in testi letterari di autori di lingua tedesca sgraditi al Terzo Reich.
Bertz + Fischer Verlag – Casa editrice tedesca, con sede a Berlino-Kreuzberg, fondata nel 1996 da Dieter Bertz e Katrin Fischer, specializzata in libri di politica, cultura, cinema e audiolibri.
Georg Fischer Verlag – Casa editrice tedesca, con sede sede a Wittlich, fondata nel 1906 da Georg Fischer, specializzata in libri per l'infanzia.
Gustav Fischer Verlag – Casa editrice tedesca, con sede a Jena e Stoccarda, fondata nel 1878 da Gustav Fischer, specializzata in testi universitari e scientifici.
S. Fischer Verlag – Casa editrice tedesca, con sede a Francoforte sul Meno, fondata nel 1886 a Berlino da Samuel Fischer, dal 1962 appartenente al Gruppo editoriale Holtzbrinck. 
W. Fischer-Verlag – Casa editrice tedesca, con sede a Remseck am Neckar, fondata nel 1948 a Gottinga da Wilhelm Fischer e chiusa nel 2008, specializzata in libri per l'infanzia.